Skouphos ist der Name folgender Personen:

 Filotheos Skoufos (auch: Philotheos Skouphos; † 1685), griechischer Mönch und Heiligenmaler
 Theodoros Skouphos (1862–1938), griechischer Geologe und Paläontologe